Лепешинский — фамилия; имеет женскую форму :

 Лепешинский, Василий Иванович (1828—1891) — протоиерей, ректор Пермской духовной семинарии.
 Лепешинский, Леонид Васильевич (1870—1949) — советский хирург, Заслуженный врач РСФСР.
 Лепешинский, Пантелеймон Николаевич (1868—1944) — профессиональный революционер и партийный деятель.



См. также 
 Лепешинская
 Лепешкин